Glaucs és un grup sorgit a Begur a l'octubre de l'any 1994, format per Jofre Bardagí, Lluís Alsina, José Luís Vadillo, Àngel Valentí i Eduard Font. Estigué en actiu entre 1995 i 2002, i el 2014 retornaren a l'activitat.

Història 
El duo compositor de les cançons dels Glaucs –el cantant, Jofre Bardagí, i el guitarrista, Lluís Alsina– són membres d'una saga familiar que compta amb membres de la talla del guitarrista Josep Maria Bardagí i el violinista Pere Bardagí. El 1995 es van autoeditar una maqueta amb el títol de Fingirem.

L'any 1996 publicaren el seu primer àlbum (Glaucs) i l'any 1998 el segon (Simbènia), ambdós en català, malgratque l'any anterior havien estat temptats d'enregistrar un àlbum en castellà. L'any 1999 aparegué un disc (Vius) enregistrat en directe al Mercat de Música Viva de Vic de l'any anterior. El 1999 Eduard Font (guitarra) abandonà el grup i fou substituït per Àlex Rexach, i l'any següent el baixista José Luís Vadillo fou substituït per Miquel Sospedra. El 2000 publiquen el seu darrer treball d'estudi, Si vols venir. Abans de dissoldre la banda el 2003 van fer un concert de comiat a la sala La Mirona de Salt el 6 de desembre del 2002, on van estrenar dues cançons noves.

Un any més tard del darrer concert de comiat van publicar un disc recopilatori amb cançons en directe Glaucs (1994-2003) i el 2007 van editar una antologia amb noves composicions així com una versió de la cançó de Jofre Bardagí i Lluís Alsina, Els teus ulls glaucs, amb la participació de Joan Manuel Serrat. Després de la dissolució del grup van fer algunes actuacions puntuals, com el concert que van fer el desembre de 2006 a la Sala Mariscal de L'Estartit, on havien fet els primers concerts en els seus inicis, un concert a L'Auditori de Barcelona el 21 de febrer del 2008, o el concert acústic que van fer l'any 2010 a Manresa.

Després d'anunciar el 2013 que es tornaven a reunir, Glaucs van retornar als escenaris el 2014 amb el disc Hem conegut la nit (Música Global).

Discografia

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Biografia, fotos i notícies de Glaucs. CAG, club de fans oficial dels Glaucs
 Lletres i acords de les cançons de Glaucs

Grups de música catalans en català
Begur
Artistes de Música Global